Сенево — название населённых пунктов в России:

 Сенево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Сенево — село в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.